En Pologne, Górzno peut désigner :

 Górzno, gmina de la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Górzno, ville de la voïvodie de Couïavie-Poméranie, chef-lieu de cette gmina,
 Górzno, village du powiat de Leszno, dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Górzno, village du powiat d'Ostrów Wielkopolski, dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Górzno, gmina de la voïvodie de Mazovie,
 Górzno, village de la voïvodie de Mazovie, chef-lieu de cette gmina,
 Górzno, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.